Константин (Костаке) Негруцци (, ; 1808, Трифешти, близ Ясс, — 24 августа 1868, там же) — молдавский и румынский писатель.

Биография 
Константин Негруцци родился в местечке Трифешти близ Ясс (Молдавское княжество) в семье богатого чиновника. Получил домашнее образование. Во время революционного движения 1821 года бежал из Ясс с семьей в Черновцы. Здесь он прожил два года и, часто бывая в Кишинёве, встречался с ссыльным Пушкиным. Литературная деятельность Негруцци началась с переводов Пушкина и Гюго. Первые литературные опыты — «Мои бессарабские забавы» (1821—1823). В 1823 году вернулся в Яссы. До Революции 1848 года Негруцци выступал в защиту демократических преобразований и национальной культуры. За статьи «Вандализм» (1838) и повесть «Тодэрикэ» (Toderică, jucătorul de cărţi, 1844, по П. Мериме) дважды подвергался репрессиям. Позднее в его общественных взглядах преобладали консервативные тенденции. Негруцци принадлежат романтические повести «Зое» (Zoe, 1837) и «Скачка» (1840). Материалы исторических хроник и народной поэзии были использованы Негруцци для его «Aprodul Purice». В собрании новелл «Amintirile din junete» (Воспоминания молодости) Н. показал себя мастером стиля и интриги, хотя и не свободным от заимствований.

Историческая повесть «Александру Лэпушняну» (Alexandru Lăpuşneanul, 1840) направлена против социальной несправедливости, царившей в Молдавии, изображая возмущение народа боярами и казнь их господарём. Негруцци остался в стороне от революции 1848 года. В последний период жизни в общественных взглядах Негруцци преобладали консервативные тенденции. Незадолго до кончины он был избран академиком Румынской Академии.

Негруцци известен также как журналист, публицист, критик и переводчик. Переводил Вольтера, Антиоха Кантемира и др.

Сын — Яков (1843—1932), поэт, писатель, драматург, литературный критик, журналист. Профессор, доктор философии. Председатель Румынской академии (1893—1894).

Наследие 
В честь Негруцци названы улицы в Бельцах, Дондюшанах, Дрокии, Кэушене, Калараше, Липканах, Окнице, Оргееве, Рыбнице, Сороках, Страшенах, Тирасполе, Фалештах, Флорештах.

В Кишинёве в честь Негруцци назван бульвар и площадь. В Аллее Классиков установлен бюст Негруцци (1957, скульпторы Лазарь Дубиновский и Александр Майко).

Издания 
 Опере алесе, Кишинэу, 1966
 Избранное, 2 изд., М., 1956.

Примечания

Литература 

 Михальчи Д. Е. Негруцци, Константин // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Т. 7. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во "Советская энциклопедия", 1934. — Стб. 672—673.
 
 Осад­чен­ко И. Е. К. Не­груц­ци. Кишинёв, 1984.
 

 на других языках
 Alexice G. Geschichte der rumänischen Literatur. Leipzig, 1906.

Ссылки 

 

Писатели Румынии
Политики Румынии
Журналисты по алфавиту
Журналисты Румынии
Публицисты по алфавиту
Публицисты Румынии
Персоналии:Молдавское княжество